La Métamorphose des cloportes est le titre de plusieurs œuvres :
 La Métamorphose des cloportes, roman français d'Alphonse Boudard (1962)
 La Métamorphose des cloportes, film français de Pierre Granier-Deferre (1965), adapté du livre éponyme